

Sigle 
 Lega Nord – partito politico italiano

Codici 
 LN – codice vettore IATA di Libyan Arab Airlines
 ln – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua lingala

Informatica 
 ln – comando Unix per la creazione di collegamenti fisici e collegamenti simbolici

Matematica 
 ln – logaritmo naturale

Altro 
 LN – vecchia targa automobilistica di Louny (Repubblica Ceca)
 Citroën LN – automobile della Citroën